Clearwater County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Clearwater County (Idaho)
 Clearwater County (Minnesota)